Der Kanton Toucy ist ein ehemaliger, bis 2015 bestehender französischer Kanton im Arrondissement Auxerre, im Département Yonne und in der Region Burgund; sein Hauptort war Toucy. Vertreter im Generalrat des Départements war ab 1994 Pascal Bourgeois (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 14 Gemeinden:

Toucy
Aufgelöst 2015